Макаровщина — название населённых пунктов.

 Макаровщина — деревня в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.
 Макаровщина — деревня в Фалёнском районе Кировской области России.
 Макаровщина — село в Лубенском районе Полтавской области Украины.